Флаг штата Саравак — был принят 31 августа 1988 года. На жёлтом полотнище изображены две параллельные (красная и чёрная) диагональные полосы, проведённые из левого верхнего угла в противоположный и жёлтая девятиконечная звезда.

История 

 Эймс Брук, первый раджа Саравака, использовал крест Святого Георгия, как государственный флаг.
 В 1845 году было принято решеие о создании нового флага штата, но новый флаг был принят лишь 21 сентября 1848 года. На жёлтом фоне находился крест, у которого левая половина синяя, а правая половина красная. В центр креста была помещена корона.
 7 мая 1870 года, синяя половина креста  была изменена на черную вторым Раджой Чарльзом Бруком, флаг был поднят 26 сентября того же года.
 С 1946 года по 1963 год использовался Колониальный флаг (Blue Ensign с гербом Саравака). 
 В 1963 году был восстановлен предыдущий флаг. 
 Но и он долго не продержался, его заменили всего через десятилетие в 10-ю годовщину основания Саравака на флаг, который назывался Трисакти и походил на флаг Чехии. Значение цветов Трисакти: синий треугольник означает единство народа Саравак, красный означает мужество и упорство, и белый означает честность и чистоту.
 Он использовался до 1988 г., когда к 25-й годовщине независимости Малайзии вместе с новым гимном был принят нынешний флаг.

Галерея

Значения 

Жёлтый цвет указывает на первенство закона, порядка и единства. Чёрный цвет представляет природные ресурсы, которые являются основой развития прогресса по мнению жителей штата. Красный цвет символизирует смелость, мужество, решительность и жертвенность людей, их стремление к развитию страны, в которой они проживают. Звезда олицетворяет стремление жителей штата улучшить качество своей жизни; девять концов звезды означают девять районов штата, который является самым большим в Малайзии.

Литература 

 А. Знамиеровский, (2002) «Флаги мира», БММ. ISBN 5-88353-150-4
 Chater, W. J. (1994), Sarawak Long Ago, Dewan Bahasa dan Pustaka. ISBN 983-62-3981-2.

Ссылки 
 Sarawak (Malaysia)